Букашка:

 Букашка — народное название насекомого из отряда жесткокрылых (жуков).
 Букашка — народное название московского троллейбуса Б.
 «Букашка» — фильм 2002 года.
 «Букашка» — спусковое устройство в промышленном альпинизме.

См. также